Palma de Gandía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palma de Gandía (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Palma de Gandía (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar